Sayre est un patronyme et toponyme anglo-saxon d'origine normande. C’est également le nom provençal de la grive draine.

Patronyme 

 John Sayre (1936-), rameur d'aviron américain
 Zelda Sayre (Fitzgerald) (1900-1948), écrivain américain, épouse de F. Scott Fitzgerald

Localités américaines 
 Sayre (Oklahoma)
 Sayre (Pennsylvanie)

Homonymie de localités aux États-Unis